Период има више значења:

 Периодично кретање
 Период осциловања
 Периодичност функције
 Орбитални период небеских тела
 Математичко клатно, период осциловања
 Периодично језеро
 Периодни систем
 Менструација